Африканский Кубок чемпионов 1980 — 16-й розыгрыш турнира. Трофей в третий раз завоевал клуб «Канон Яунде» из Камеруна.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

1980